El sustantivo propio Dominicana puede referirse a:
 la República Dominicana, país ubicado en la zona central de las Antillas, en la isla La Española (que comparte con la República de Haití).

El sustantivo común dominicano puede referirse a:
 dominicano, todo lo procedente o relacionado con la República Dominicana.
 dominicano, manera antigua de referirse a un fraile dominico, de la Iglesia católica.
 dominicana (Vinca minor), sustantivo femenino, nombre común de una planta nativa del centro y sur de Europa.